Stuivenberg (Aalter), een dorp in de gemeente Aalter in de Belgische provincie Oost-Vlaanderen
Stuivenberg (Antwerpen), een wijk van Antwerpen, de hoofdstad van de gelijknamige Belgische provincie
Stuivenberg (Mechelen), een gehucht van Mechelen
Stuivenberg (premetrostation), een spookstation van de Antwerpse premetro
Stuivenberg (helling), een helling in de Belgische provincie Oost-Vlaanderen
Stuivenberggasthuis, openbaar ziekenhuis in Antwerpen
Nieuwe Algemene Begraafplaats De Stuivenberg, een begraafplaats in Montfoort